Oot (Avena fatua), plantensoort
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, videospel